Fischbachtal heißen folgende geographische Objekte:
 Fischbachtal, Gemeinde im Landkreis Darmstadt-Dieburg in Hessen

außerdem:
Fischbachtal (Heimbach), Tal in Nordrhein-Westfalen
Fischbachtal (Landschaftsschutzgebiet, Landkreis Freudenstadt), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Freudenstadt in Baden-Württemberg
Fischbachtal (Landschaftsschutzgebiet, Neckar-Odenwald-Kreis), Landschaftsschutzgebiet im Neckar-Odenwald-Kreis in Baden-Württemberg
Fischbachtal (Landschaftsschutzgebiet, Rems-Murr-Kreis), Landschaftsschutzgebiet im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg